Davies kan som auktorsförkortning betyda:

 David Allen Lewis Davies
 Hugh Davies
 Margaret M. Davies
 Stuart James Davies
 Thomas William Davies

Robotskapade auktorsförkortningar